Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der britischen Rockband Status Quo. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.

Auszeichnungen

Auszeichnungen nach Alben

1982

12 Gold Bars

12 Gold Bars Vol. 2 (And 1)

Accept No Substitute – The Definitive

Ain’t Complaining

Aquostic − Stripped Bare

Back to Back

Blue for You

Bula Quo!

Don’t Stop: The 30th Anniversary Album

Down the Dustpipe

Essential Quo – Volume One

From the Makers of …

Golden Hour of Status Quo

Heavy Traffic

Hello!

If You Can’t Stand the Heat…

In Search of the Fourth Chord

In the Army Now

Just Supposin’

Live!

Never Too Late

Now and Then

Perfect Remedy

Pictures – 40 Years of Hits

Piledriver

On the Level

Quo

Quid Pro Quo

Riffs

Rockin’ All Over the World

Rockin’ All Over the World – Collection

Rocking All Over the Years

The Best of Status Quo

The Danish Collection

The Essential

The Frantic Four Reunion 2013 – Live at Hammersmith Apollo

The Spanish Collection

The Swedish Collection

Whatever You Want

Whatever You Want – The Very Best of Status Quo

XS All Areas – The Greatest Hits

Auszeichnungen nach Singles

Burning Bridges (On and Off and On Again)

Caroline

Down, Down

In the Army Now

Lies / Don’t Drive My Car

Marguerita Time

Rain

Rockin’ All Over the World

Rock ’n’ Roll

The Anniversary Waltz – Part 1

Whatever You Want

What You’re Proposing

Wild Side of Life

Auszeichnungen nach Videoalben

Just Doin’ It Live

The Party Ain’t Over Yet

XS All Areas – The Greatest Hits

Statistik und Quellen

Einzelnachweise 

Status Quo
Auszeichnungen fur Musikverkaufe